

Geografia

Sorge – frazione del comune di Oberharz am Brocken

Persone
Bartolomeo Sorge  – gesuita, teologo e politologo italiano
Claudio Sorge – giornalista, critico musicale, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano
Friedrich Adolph Sorge – rivoluzionario tedesco
Georg Andreas Sorge – musicista, compositore e teorico musicale tedesco
Giuseppe Sorge – prefetto e storico italiano
Gustav Sorge – militare e criminale di guerra tedesco
Reinhard Sorge – scrittore e drammaturgo tedesco
Richard Sorge – agente segreto tedesco, pronipote di Friedrich Adolph
Santo Sorge – criminale italiano naturalizzato statunitense